Фердинанд III Габсбург — імператор Священної Римської імперії у 1637—1657 роках.
 Фердинанд III (король Кастилії) — король Кастилії у 1217—1252 роках та король Леону у 1230—1252 роках.
 Фердинанд III (великий герцог Тосканський) — великий герцог Тоскани у 1790—1801 і 1814—1824 роках.
 Фердинанд III — король Обох Сицилій у 1816—1825 роках.